Vozera Vymna kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Vozera Vymna (sjö i Vitryssland, lat 55,45, long 30,34), Vitsebsks voblast, 
 Vozera Vymna (sjö i Vitryssland, lat 55,26, long 30,62), Vitsebsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar